Konjevići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Konjevići, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Konjevići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Konjevići, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Konjevići, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica.